Rubi ou Rubí peut faire référence à :

Nom commun 
 Rubí, nom espagnol du rubis.

Patronyme 
Adolf Rubi, athlète du combiné nordique suisse.

Culture 
 Rubí, feuilleton télévisé mexicain.
 Rubi, série télévisée philippine

Toponymes 

 Rubí, commune de la province de Barcelone en Catalogne (Espagne).
 Rubi, nom du cours supérieur de la rivière Itimbiri en République démocratique du Congo.

Pseudonyme 
 Joan Francesc Ferrer Sicilia (né en 1970), dit Rubi, entraîneur espagnol de football.

Voir aussi